

Мургед — місто, штат Айова
 Мургед — місто, штат Міннесота
 Мургед — місто, штат Міссісіпі